Río Cambrones kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Cambrones (vattendrag i Spanien, La Rioja), Provincia de La Rioja, 
 Río Cambrones (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Segovia, 

Robotskapade Spanienförgreningar